XCD steht für:
 Ostkaribischer Dollar
 Flughafen Chalon-Champforgeuil (IATA-Code), Flughafen von Champforgeuil, Département Saône-et-Loire, Region Bourgogne-Franche-Comté

.xcd steht für:
 Namensanhang von Dateien der Schemasprache (XML)

Abkürzung